Суперкубок М'янми з футболу 2016  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 січня 2016 року між чемпіоном М'янми клубом Янгон Юнайтед та володарем кубка М'янми клубом Аєяваді Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2016
М'янма
Січень 2016
2016 у м'янманському спорті